Bay City (Stadt an der Bucht) wird in den USA oftmals als inoffizielle Bezeichnung für Städte oder Stadtteile verwendet, die an Buchten gelegen sind.

Bay City ist auch der Name mehrerer Orte in den Vereinigten Staaten:
 Bay City (Illinois), gemeindefreies Gebiet im Pope County
 Bay City (Maryland), Ortslage um die Bay City Road in Stevensville, Queen Anne’s County
 Bay City (Michigan), Stadt im Bay County
 Bay City (Oregon), Gemeinde an der Tillamook Bay im Tillamook County
 Bay City (Texas), Stadt im Matagorda County
 Bay City (Washington), Siedlung im Grays Harbor County
 Bay City (Wisconsin), Gemeinde im Pierce County

Sonstiges:
 Bay City Creek, Fließgewässer im Ashland County, Wisconsin
 Bay City Historical Marker, Park und Denkmal im Bay County, Michigan
 Bay City Lake, mehrere Seen in den USA, u. a. im Mackinac County, Michigan
 Bay City Mall, Einkaufszentrum bei Bay City, Michigan  
 Bay City Mine, Mine im La Plata County, Colorado
 Bay City Oil Field, Ölfeld im Hunt County, Texas
 Bay City Rollers, schottische Musikgruppe
 Bay City State Park, Park im Bay County, Michigan
 Bay City (Fernsehserie), australische Fernsehserie

im NRHP gelistete Objekte:
 Bay City Bascule Bridge, in Bay City, Michigan, ID-Nr. 99001465
 Bay City Downtown Historic District, in Bay City, Michigan, ID-Nr. 85002338
 Bay City Post Office, in Bay City, Texas, ID-Nr. 09000307
 Bay City USO Building, in Bay City, Texas, ID-Nr. 06000512
 Bay City Walking Dredge, in Naples, Florida, ID-Nr. 74002371

Siehe auch:
 The City by the Bay